Дорджи́ев () — калмыцкая фамилия.

Известные носители 
 Дорджиев, Басанг Бюрюнович (1918—1969) — советский калмыцкий поэт, писатель, переводчик, публицист.
 Дорджиев, Муушка (1889—1982) — калмыцкий рапсод, сказитель калмыцкого эпоса «Джангар», джангарчи.
 Дорджиев, Санджи Очирович (1928—1975) — Герой Социалистического Труда.